Pośredni Groń  – południowy grzbiet Smrekowicy w Paśmie Łamanej Skały w Beskidzie Małym. Oddziela dolinę potoku Dusica (po zachodniej stronie) od doliny bezimiennego potoku (obydwa są dopływami Kocońki). Mapa Compass podaje wysokość 734 m, w istocie jednak nie jest to wysokość szczytu, a tylko miejsca załamania grzbietu (z łagodnie opadającego przechodzi w tym miejscu w bardziej stromy). Na mapie Geoportalu miejsce to oznaczone jest jako góra Przysłópek z wysokością 542 m.

Pośredni Groń porasta las bukowy. W dolinie potoku Dusica, poniżej miejsca opisanego jako szczyt Pośredniego Gronia znajduje się Jaskinia Komonieckiego

Przypisy 

Szczyty Beskidu Małego